Локальне неузгодження, місцеве неузгодження, незгідність (; ; ) — неузгоджене залягання гірських порід, яке проявляється на обмежених за розмірами ділянках земної кори.

Протилежне — регіональна неузгодженість.

Дотичний термін 
Локальний, (, , ) — місцевий, той, що не виходить за визначені межі.

Див. також 
 Неузгоджене залягання гірських порід

Література 
 

Структурна геологія